Новоставцы — название населённых пунктов на Украине:

 Новоставцы — село в Радеховском районе Львовской области.
 Новоставцы — село в Гощанском районе Ровненской области.
 Новоставцы — село в Бучачском районе  Тернопольской области.
 Новоставцы — село в Теофипольском районе  Хмельницкой области.